bł. Benwenut z Gubbio (zm. ok. 1232) – włoski franciszkanin
 bł. Benwenut Mareni (zm. 1269) – włoski franciszkanin

Zobacz też: Święty Benwenut